

Patronyme 

 Louis Adolphe Le Doulcet de Pontécoulant (1795-1882), musicologue français ;
 Louis-Gustave Doulcet de Pontécoulant, né à Caen le  et mort à Paris le , était un homme politique français.
 Philippe Gustave le Doulcet, comte de Pontécoulant (1795-1874) était un astronome français, fils du précédent

Toponyme 

 Pontécoulant : commune du Calvados

Astronomie 
 Pontécoulant, un cratère lunaire nommé en l'honneur de Philippe Gustave le Doulcet de Pontécoulant.